Lac Roberge kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lac Roberge, Grandes-Piles, sjö i Mauricie, Québec, 
 Lac Roberge, Lac-Masketsi, sjö i Mauricie, Québec,